2-й неофициальный чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Виннипег, Брандон, Миннеаполис, Блумингтон и Фарго с 27 декабря 1974 года по 5 января 1975 года. Звание чемпиона мира разыгрывали шесть сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Канады. Бронзовые медали достались сборной Швеции.

Итоговая таблица и результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Эд Станиовски
 Защитник:  Сергей Бабинов
 Нападающий:  Виктор Хатулев

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Владимир Мышкин
 Защитники:  Ричард Лапойнт —  Владимир Кучеренко
 Нападающие:  Дейл МакМаллен —  Виктор Хатулев —  Борис Александров

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1974 год в хоккее
Декабрь 1974 года
Январь 1975 года
Спорт в Канаде в 1974 году
Спорт в США в 1974 году
Спорт в Канаде в 1975 году
Спорт в США в 1975 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
Международные спортивные соревнования в Миннеаполисе
Чемпионаты мира в Канаде
Чемпионаты мира в США